What's It Like Over There? è il terzo album in studio del gruppo musicale britannico Circa Waves, pubblicato nel 2019.

Tracce

Collegamenti esterni